«Холод» (1991) — художественный фильм Хусейна Эркенова.

Сюжет 
Фильм посвящён депортации карачаевцев, имевшей место в конце Великой Отечественной войны. Режиссёр фильма, сам являющийся карачаевцем, попытался передать переживания людей, быт и культуру, считая важным «показать, как народ осознает, что с ним сделали». В фильме используется обрывочное фрагментарное повествование, «христианская символика, мусульманская обрядовость и советские реалии формируют экранное пространство».

В ролях

Съёмочная группа

Призы и премии 
 Приз «Хрустальный глобус», Международный кинофестиваль в Карловых Варах, Чехия (1992).

Фестивали 
 Международный кинофестиваль в Карловых Варах, Чехословакия (1992).
 Международный кинофестиваль — Франция, Амфлер (1995).
 Международный кинофестиваль — Германия, Висбаден (1996).

Примечания 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне